Volym kan syfta på:

  Volym – mätetalet för mängden tredimensionell rymd
 Volymenhet – måttenheter som används för att mäta volym
 Volym (bok) – enskilda böckerna i ett bokverk
 Volym – en partition på ett datorminne, se Diskpartitionering
 Volym (arkiv) – en förvaringsenhet i arkivsammanhang
 Ljudvolym – ljuds styrka uttryckt i decibel